Посыльный:
 Посыльный — человек работающий в учреждении, разносящий деловые бумаги или нанимаемый для доставки сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов.
 Посыльный — рядовой, ежедневно назначаемый, по правилам устава гарнизонной службы, для посылок к начальствующим лицам. При почётных караулах ранее наряжались почётные посыльные. 
 И. Д. Посыльный — генеральный директор производственного объединения «Ростовуголь», Ростовская область.

См. также 
 Посыльное судно